Брайан Калбертсон (; род. ) — музыкант, продюсер, артист из города Декейтер, штат Иллинойс, США.

Учился в университете Де Поля. Отец — Джим Калбертсон, трубач, руководитель джаз-бэнда. От отца Брайан перенял увлечение игрой на клавишных и тромбоне.

Множество композиций Калбертсона — инструментальные, написаны под влиянием фанка, хотя, для записи своих более поздних произведений, он стал приглашать также и вокалистов R&B, таких, как Трей Лоренц, Марк Нельсон, Кенни Латтимор и Мирон Авант.

К 2019 году Брайан Калбертсон выпустил 16 альбомов.

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
канал Брайан Калбертсон на Youtube